Губно-губной аппроксимант (обозначение: β — греческая буква бета) — согласный звук, встречающийся в некоторых языках.

Распространённость

Примечания

Библиография 
 
 
 
 

Губно-губные согласные
Фрикативные согласные